

Aziende 
 AVE – azienda italiana produttrice di materiale elettrico ed elettronico con sede a Rezzato

Codici 
 AVE – codice vettore ICAO di Avensa
 ave – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua avestica

Geografia 
 Ave – fiume del Portogallo
 Ave – subregione del Nord (Portogallo)

Sigle 
 Alpenvereinseinteilung der Ostalpen – classificazione delle Alpi Orientali secondo i Deutscher und Österreichischer Alpenverein
 Alta Velocidad Española – nome della rete di treni ad alta velocità spagnoli della Renfe

Altro 
 AVE (Anonima Veritas Editrice) – casa editrice dell'Azione Cattolica Italiana con sede a Roma
 Ave – saluto nell'antica Roma
 Ave – nome proprio di persona italiano femminile
 Lindy Ave (n. 1998) – atleta paralimpica tedesca

Altri progetti